Чемпионат Чехословакии по хоккею с шайбой 1961/1962 — 26-й сезон чехословацкой хоккейной лиги. В 3-й раз подряд чемпионом стал клуб Руда гвезда Брно, для которого этот титул стал 7-й за всю историю.

Формат 
Формула турнира осталась прежней. 12 команд на 1-м этапе играли в 2 круга, по итогам которого шло разделение на 2 группы (с 1 по 6 места и с 7 по 12 места). В группах проводились 2-круговые турниры с учётом очков, набранных на 1-м этапе. Чемпионат снова выиграл клуб Руда гвезда из Брно, серебряным призёром 3-й год подряд стал братиславский Слован, бронзовые медали завоевала Дукла Йиглава. Литвинов, занявший предпоследнее место, остался в элите из-за отказа команды Спартак Татра Колин от участия в первой лиге.

Турнирные таблицы

1-й этап

За 1-6 места

За 7-12 места

Лучшие бомбардиры 

Шайбы

1. Йозеф Виммер (Кладно) — 38 шайб

2. Ярослав Вольф (Кладно), Иржи Долана (Тесла) и Йозеф Голонка (Слован) — по 32

5. Ярослав Иржик (Руда гвезда) — 30 

6. Ян Гавел (Дукла Литомержице) — 29

7. Лудек Букач (Дукла Йиглава) — 27

8. Йозеф Клима (ВТЖ Хомутов) — 26

9. Ян Старши и Йозеф Барта (оба—Слован) — по 25

Гол+пас

1. Йозеф Голонка (Слован) — 50 очков (32 шайбы + 18 передач)

Состав чемпиона 
Вратари

Владимир Надрхал — 27 игр/2.44 гола за игру, Карел Шевчик — 10/2.5

Защитники

Рудольф Поч — 31 игра/29 очков (15 шайб + 14 передач), Ладислав Олейник — 31/11 (6+5), Яромир Майкснер — 22/10 (5+5), Франтишек Машлань — 30/9 (6+3), Иржи Андрт — 17/6 (4+2), Ян Соукуп — 12/5 (4+1)

Нападающие

Ярослав Иржик — 31/41 (30+11), Карел Скопал — 32/37 (23+14), Властимил Бубник — 19/31 (12+19), Вацлав Пантучек — 21/27 (17+10), Йозеф Черны — 31/27 (15+12), Бронислав Данда — 25/23 (11+12), Зденек Кепак — 15/17 (8+9), Франтишек Шевчик — 22/16 (9+7), Иво Винклер — 20/16 (4+12), Рудольф Шойер — 30/15 (7+8), Франтишек Ванек — 15/15 (6+9), Владимир Шубрт — 5/1 (1+0), Карел Шуна — 5/1 (0+1), Славомир Бартонь — 2

Тренер — Владимир Боузек

Примечания

Ссылки 
 Сезон 1961/62 в разделе истории чешского хоккея

Чемпионат Чехословакии по хоккею с шайбой
Спорт в Чехословакии в 1961 году
Спорт в Чехословакии в 1962 году‎
1961 год в хоккее
1962 год в хоккее